Barberà (em ) ou Barbará (em ) pode referir-se a:

Toponímia da Catalunha, Espanha
Conca de Barberà — comarca da Catalunha 
Barberà de la Conca — município da província de Tarragona
Barberà del Vallès — município da província de Barcelona

Ver também 
Barbera — casta de uva originária da Itália

Desambiguações de topônimos